В данной статье приведён список большинства музеев расположенных на территории Азербайджанской Республики, как в столице, в городе Баку, так и в других городах и районах страны.

Список

См. также 
 Список музеев в Баку

Примечания

Ссылки 
 Музеи Азербайджана

 
Азербайджан
Муз
Музеи